37 стран подали заявки на участие в Кубке африканских наций 1992 года, претендуя на 12 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяин турнира) получили путёвки автоматически, 2 страны сыграли в предварительном раунде, а победитель предварительного раунда и остальные 33 страны разыграли 10 путёвок в восьми отборочных группах.

Предварительный раунд 

 вышла в основной раунд.

Основной раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3 

 отказалась от участия в турнире до начала игр в группе.

Группа 4

Группа 5

Группа 6 

 отказался от участия в турнире до начала игр в группе.

Группа 7 

 Сейшельские острова отказались от участия в турнире до начала игр в группе.

Группа 8

Примечания

Ссылки 

Кубок африканских наций 1992 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1991 году
Футбол в Африке в 1990 году